Le nom dUSS Midway a été porté par trois navires de lUS Navy:
 l', un navire utilisé comme navire de charge et comme transport de troupes durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un porte-avions d'escorte entré en service en 1943. Renommé St. Lo un an plus tard, il sera coulé peu après durant la bataille du golfe de Leyte ;
 l', un porte-avions en service de 1945 à 1992. Transformé en navire musée, on peut maintenant le visiter à San Diego.

Midway